

Persone 
 Dilshod Juraev – calciatore uzbeko
 Sakhob Juraev – calciatore uzbeko, difensore
 Sherali Juraev – judoka uzbeko
 Temur Juraev – calciatore uzbeko, portiere